Die Dow Tennis Classic 2021 waren ein Damen-Tennisturnier in Midland, Michigan. Das Hartplatzturnier der Kategorie WTA Challenger war Teil der WTA Challenger Series 2021 und fand vom 1. bis 7. November 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Dow Tennis Classic 2021 fand vom 31. Oktober bis 1. November 2021 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Challenger Series 2021
Tennisturnier in Midland (Michigan)